Ecliptica — дебютный музыкальный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica. Альбом записан в Tico Tico Studio. Релиз состоялся в 1999 году на лейбле Spinefarm Records. В 2008 году альбом был переиздан. В 2014 году, в честь пятнадцатилетия альбома, группа выпустила его полностью перезаписанное издание.

Список композиций 

Песня «Mary-Lou» является бонусом на японской версии альбома, «Letter To Dana (Returned to Sender)» является перезаписанной версией одноименной песни.

Участники записи 
 Тони Какко (Tony Kakko) — вокал, клавишные
 Яни Лииматайнен (Jani Liimatainen) — гитара
 Янне Кивилахти (Janne Kivilahti) — бас-гитара
 Томми Портимо (Tommy Portimo) — ударные
 Raisa Aine — флейта в песне «Letter to Dana»

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Sonata Arctica
Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Spinefarm Records